«Ты́хы» () — польский футбольный клуб из одноименного города в Силезском воеводстве. Клуб основан в 20 апреля 1971 года, домашние матчи проводит на «Городском стадионе», вмещающем 15 300 зрителей.

История 
20 апреля 1971 года произошло слияние коллективов «Полонии» (Тыхы), нескольких секций «Гурника» (Весола) и хоккейной команды «Гурник» (Мурцки). Объединённая формация получила название шахтёрского спортивного клуба «Тыхы». В 1973 году футболисты команды вышли во Вторую лигу, в 1974 — в Первую. Уже в 1976-м клуб стал вице-чемпионом Польши. После этого главные творцы сенсации пополнили составы грандов польского футбола. В 1977-78 годах клуб вылетел сначала во Вторую, затем — в Третью лигу. В сезоне 1992/93 произошло возвращение команды во второй по значимости дивизион, однако закрепиться в нём силезцам не удалось. В конце 90-х годов попытка выхода на прежний, высший уровень увенчалась успехом. Тем не менее, финансовые проблемы привели к расформированию команды, которая была вскоре возрождена. По итогам 2008 года команда из Силезии получило право участвовать в Третьей лиге.. В сезоне 2011/2012 «Тыхы» завоевал право играть в Первой лиге.

Стадион 
Арена была построена в 1970 году. Вместимость составляла 10 000 человек, из которых 6 000 — сидячие. В 1975 и 1976 годах в матчах с командами Забже и Плоцка установлен рекорд посещаемости — по 25 000 болельщиков. В 2013 году стадион был снесен. На его месте построен новый чисто футбольный в 2013—2015 гг. Арена может принимать матчи Лиги Чемпионов и Лиги Европы.

Прежние названия 
 1971—1996 — «Тыхы» ()
 1996—1997 — «Сокул Тыхы» ()
 1997—2000 — «Тыхы» ()
 2000—2008 — «Гурнослёнский 71» ()
 2008— — «Тыхы» ()

Выступления в еврокубках 

 Домашние игры выделены жирным шрифтом

История выступлений

Достижения 
 Чемпионат Польши
  Вице-чемпион: 1975/76

Состав команды

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт клуба
 ГКС Тыхы на 90minut.pl

Футбольные клубы, основанные в 1971 году
Футбольные клубы Польши
Спорт в Тыхы